В список включены авторы работ по истории, языку и культуре собственно скифов и киммерийцев, а также других народов и культур Северного Причерноморья, скифскому рассказу Геродота и скифским связям с Кавказом. Работы о греческих колониях, так называемой «азиатской Скифии», а также сарматах и периоде сарматской гегемонии в степи не включены.

 Абаев, Василий Иванович (1900—2001)
 Культ «семи богов» у скифов. // Древний мир. М., 1962.
 Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., Наука. 1965. 168 стр.
 Скифо-сарматские наречия. // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
 Агбунов, Михаил Васильевич (1952—2009)
 Путешествие в загадочную Скифию. (Серия «Страницы истории нашей Родины»). М., Наука. 1989. 189 стр. 50000 экз.
 Античная география Северного Причерноморья. (Серия «Страницы истории нашей Родины»). М., Наука. 1992. 234 стр.
 Алексеев, Андрей Юрьевич
 Чертомлыкский курган и его место среди погребений скифской знати IV-начала III вв. до н. э. Автореф.дисс. … к.и.н. Л., ЛГУ. 1982.
 Скифская хроника: (Скифы в VII—IV вв. до н. э.: Историко-археологический очерк). СПб, Петербургкомстат. 1992. 206 стр. 300 экз.
 Хронография Европейской Скифии, VII—IV вв. до н. э. Дисс. … д.и.н. СПб, 1996.
 Алексеев А. Ю., Мурзин В. Ю., Ролле Р. Чертомлык (скифский царский курган IV в. до н. э.). Киев, Наукова думка. 1991. 410 стр. 1250 экз.
 Алексеев А. Ю., Качалова Н. К., Тохтасьев С. Р. Киммерийцы: этнокультурная принадлежность. СПб, 1993. (рецензия: ВДИ. 1998. № 3)
 Андреев, Виталий Николаевич
 Андреев В.Н., Саенко В.Н. О семантике стрел в скифском погребальном обряде. // Древности Степного Причерноморья и Крыма. – Вып. 3. – Запорожье, 1992.
 Артамонов, Михаил Илларионович (1898—1972)
 Очерки истории северного Причерноморья. Скифы. Тезисы к дисс. … д.и.н. Л., ЛГУ. 194?
 Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Л.-Прага, 1966.
 Киммерийцы и скифы (от появления на исторической арене до конца IV в. до н. э.). Л., Издательство ЛГУ. 1974. 156 стр. 6400 экз.
 Балонов, Феликс Рахмилиевич
 Культ коня и колесницы в скифо-сарматскую эпоху у народов евразийских степей и предгорий. Дисс. … к.и.н. СПб, СПбГУ. 1996.
 Барцева, Тамара Борисовна
 Цветная металлообработка на Северном Кавказе в раннем железном веке. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИА. 1974.
 Цветная металлообработка скифского времени. Лесостепное днепровское левобережье. М., Наука. 1981. 126 стр. 1600 экз.
Белая, Наталья Николаевна
Глиняная пластика скифского времени днепро-донской лесостепи. Автреф.дисс. ... к.и.н. М.: ИА РАН, 2011. 
 Березуцкий, Валерий Дмитриевич
 Погребальные обряды населения лесостепного Дона в скифское время, V-нач. III вв. до н. э. Дисс. … к.и.н. Воронеж, 1997.
 Бессонова, Светлана Сергеевна
 Религиозные представления населения степной Скифии. Автореф.дисс. … к.и.н. Киев, ИА. 1979.
 Религиозные представления скифов. Киев, Наукова думка. 1983. 138 стр. 3550 экз.
 Бессонова С. С., Бунятян Е. П., Гаврилюк Н. А. Акташский могильник скифского времени в восточном Крыму. Киев, Наукова думка. 1988. 216 стр. 1120 экз.
 Ковпатенко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А. Памятники скифской эпохи Днепровского Лесостепного Правобережья (Киево-Черкасский регион). Киев, Наукова думка. 1989. 331 стр. 1000 экз.
 Болтрик, Юрий Викторович
 Брашинский, Иосиф Беньяминович (1928—1982)
 Сокровища скифских царей. Поиски и находки. М., Наука. 1967. 128 стр. 75000 экз.
  (обл.)
 Греческий керамический импорт на Нижнем Дону в V—III вв. до н. э. Л., Наука. 1980. 268 стр. 1700 экз.
 Буданова, Вера Павловна
 Этнонимия скифских, синдо-меотских и алано-сарматских племен времени Великого переселения народов. // Ономастика и эпиграфика средневековой Восточной Европы и Византии. М., 1993.
 Бунятян, Екатерина Петровна
 Рядовое население степной Скифии IV—III вв. до н. э.: (Опыт применения формализованно-статистического анализа социальной структуры по данным могильников). Автореф.дисс. … к.и.н. Киев, 1981.
 Методика социальных реконструкций в археологии. На материале скифских могильников IV—III вв. до н. э. Киев, Наукова думка. 1985. 227 стр. 950 экз.
 Ворошилов, Алексей Николаевич
 Вооружение населения лесостепного Подонья в скифское время: акинаки, копья, дротики. Дисс. … к.и.н. Воронеж, 2007.
 Высотская, Татьяна Николаевна
 Поздние скифы в юго-западном Крыму. Киев, Наукова думка. 1972. 192 стр. 1800 экз. (то же: автореф.дисс. … к.и.н. Киев, 1967)
 Неаполь — столица государства поздних скифов. Киев, Наукова думка. 1979. 207 стр. 3500 экз.
 Поздние скифы в Крыму: (История и культура). Автореф.дисс. … д.и.н. М., МГУ. 1989.
 Скифские городища. Симферополь, Таврия. 1975. 95 стр. 50000 экз. 2-е изд. Симферополь, Таврия. 1989. 95 стр. 25000 экз.
 Гаврилюк, Надежда Авксентьевна
 Керамика степной Скифии. Автореф.дисс. … к.и.н. Киев, ИА. 1981.
 Домашнее производство и быт степных скифов. Киев, Наукова думка. 1989. 109 стр. 1480 экз.
 Гаврилюк Н. А., Абикулова М. И. Позднескифские памятники Нижнего Поднепровья: (Новые материалы). Ч.1. Киев, 1991. 48 стр.
 История экономики степной Скифии VI—III вв. до н. э. Киев,1999.
 Степная Скифия VI—IV вв. до н. э.: Эколого-экономический аспект. Дисс. … д.и.н. СПб, 2000.
 Галанина, Людмила Константиновна
 Галанина Л. К., Засецкая И. П. Скифы. Для детей среднего возраста. Л.-М., Советский художник. 1964. 71 стр. 2-е изд. Л., Аврора. 1970. 80 стр. 35000 экз.
 Из истории населения Среднего Прикубанья начала эллинистической эпохи. (По материалам Курджипского кургана). Автореф.дисс. … к.и.н. Л., ИА. 1975.
 Скифские древности Поднепровья. (Эрмитажная коллекция Бранденбурга). (САИ. Д1-33). М., Наука. 1977. 5200 экз.
 Курджипский курган: Памятник культуры прикубанских племен IV в. до н. э. Л., Искусство. 1980. 127 стр. 3000 экз.
 Скифы: Путеводитель по выставке отдела истории первобытной культуры (Гос. Эрмитажа). Л., Искусство. 1981. 142 стр.
 Келермесские курганы. «Царские» погребения скифской эпохи. (Серия «Степные народы Евразии». Т.1) М.-Берлин, 1997. 269 стр.
 Скифские древности Северного Кавказа в собрании Эрмитажа. Келермесские курганы. СПб, Издательство Гос. Эрмитажа. 2006. 79 стр.
 Гончарова, Любовь Юрьевна
 Звериный стиль в искусстве населения лесостепного Подонья в скифское время. Дисс. … к.и.н. Воронеж, 2001.
 Горелик, Михаил Викторович (1946-2015)
 Скифский мужской костюм в системе костюма ираноязычных народов древней Евразии. // Базы данных по истории Евразии в средние века. Вып.3. М., 1997.
 Граков, Борис Николаевич (1899-1970)
 Каменское городище на Днепре. (МИА. № 36). М., Издательство АН. 1954. 240 стр. 2500 экз.
 Скифские погребения на Никопольском курганном поле. (МИА, № 115). М., 1962.
 Легенда о скифском царе Арианте. // История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968.
 Скифы. Научно-популярный очерк. М., Издательство МГУ. 1971. 170 стр. 13500 экз.
 Грантовский, Эдвин Арвидович (1932—1995)
 Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. 2-е изд., доп. М., 1983.
 Проблемы изучения общественного строя скифов. // ВДИ. 1980. № 4.
 Гуляев, Валерий Иванович (1938)
 Скифы: расцвет и падение великого царства. М., Алетейа. 2005.
 Гутнов, Феликс Хазмурзаевич
 Ранние скифы: проблемы социальной истории. Учебное пособие. Владикавказ, Издательство СОГУ. 2002. 144 стр.
 Ранние скифы: очерки социальной истории. Владикавказ, Ин-т цивилизации. 2006. 202 стр.
 Дарчиев, Анзор Валерьевич
 Культ Ареса в религиозных представлениях скифских племён Северного Причерноморья: V—III вв. до н. э. Дисс. … к.и.н. Владикавказ, 2005.
 Скифский военный культ и его следы в осетинской нартиаде. Владикавказ, СОИГСИ. 2008. 307 стр.
 Статья об осетинском эпосе
 Дашевская, Ольга Давидовна
 Скифские городища Крыма. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИИМК. 1954.
 Поздние скифы в Крыму. (САИ. Вып. Д 1-7). М., Наука. 1991. 140 стр. 1250 экз.
 Джиоева, Залина Алановна
 Проблемы скифской государственности. Дисс. … к.и.н. СПб, 1997.
 Доватур, Аристид Иванович (1897-1982)
 Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота: Тексты, перевод, комментарий. М., 1982. 455 стр.
 Ельницкий, Лев Андреевич
 Знания древних о северных странах. М., Географгиз. 1961. 224 стр. 5000 экз.
 Скифские легенды как культурно-исторический материал. // СА. 1970. № 2.
 Скифия евразийских степей. Историко-археологический очерк. Новосибирск, Наука. 1977. 256 стр. 2800 экз.
 Жебелёв, Сергей Александрович (1867—1941)
 Скифский рассказ Геродота. // Жебелёв С. А. Северное Причерноморье. М.-Л., 1953.
 Иванеско, Антон Евгеньевич
 Историческая информативность осетинского нартовского эпоса: Скифо-сарматский период. Дисс. … к.и.н. Ростов-на-Дону, 2000.
 Иванчик, Аскольд Игоревич (1965)
 Киммерийцы в Передней Азии. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1989.
 Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII—VII вв. до н. э. М., 1996. (рецензия: ВДИ. 1997. № 4.)
 Киммерийцы и скифы. Культурно-исторические и хронологические проблемы археологии восточноевропейских степей и Кавказа пред- и раннескифского времени. (Степные народы Евразии. Т.2) М.-Берлин. 2001. 323 стр.
 Накануне колонизации: Северное Причерноморье и степные кочевники VIII—VII вв. до нашей эры в античной литературной традиции: фольклор, литература и история. М.-Берлин. 2005. 311 стр.
 Ильинская, Варвара Андреевна (1920—1979)
 Скифы днепровского лесостепного левобережья (курганы Посулья). Киев, Наукова думка. 1968. 203 стр. 1500 экз.
 Скифский период в Днепровском Лесостепном Левобережье. Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИА. 1971.
 Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин. (VII—VI вв. до н. э.). Киев, Наукова думка. 1975. 223 стр. 1200 экз.
 Ильинская В. А., Тереножкин А. И. Скифия VII—IV вв. до н. э. Киев, Наукова думка. 1983. 379 стр. 2000 экз.
 Каллистов, Дмитрий Павлович (1904-1973)
 Свидетельство Страбона о скифском царе Атее. // ВДИ. 1969. № 1.
 Соавтор комментария к скифскому рассказу Геродота (Л., 1982).
 Канторович, Анатолий Робертович
 Звериный стиль степной Скифии VII—III вв. до н. э. Дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1994.
 Кисель, Владимир Антониевич
 Священная секира скифов. Об одной находке из Келермеса. СПб, МАЭ. 1997. 109 стр.
 Памятники ближневосточной торевтики из курганов Предкавказья и Северного Причерноморья VII-начала VI вв. до н. э.: К проблеме ближневосточных связей скифов : автореф. дисс. … к.и.н. СПб, 1998.
 Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских курганов. СПб, Петерб.востоковедение. 2003. 188 стр.
 Ковпаненко, Галина Тихоновна
 Племена скифского времени на Ворскле. Автореф.дисс. … к.и.н. М., 1963.
 Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, Наукова думка. 1981. 160 стр. 1400 экз.
 Козулин, Вячеслав Николаевич
 Образ скифов в античной литературе и искусстве. Дисс. … к.и.н. Барнаул, 2001.
 Кокорина, Юлия Георгиевна
 Декор скифского оружия VII—IV вв. до н. э.: Изобразительные традиции, организация декора, семантика образов. Дисс. … к.и.н. М., 2003.
 Крис, Хавва Иосифовна
 Памятники Юго-Западного Крыма в VIII—V вв. до н. э. (Кизил-Кобинская культура и тавры). Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИА. 1975.
 Кизил-Кобинская культура и тавры. (САИ. Вып. Д 1-7). М., Наука. 1981. 127 стр. 1550 экз.
 Кузнецова, Татьяна Михайловна
 Историко-культурные связи Скифии VI—III вв. до н. э.: (Зеркала как исторический источник). Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИА. 1988.
 Этюды по скифской истории. М., ИА. 1991. 150 стр. 500 экз.
 Скифы: хрестоматия. / Сост., вступ.ст., комм. Т. М. Кузнецовой. М., Высшая школа. 1992. 303 стр.
 Кузьмина, Елена Ефимовна (1931)(о ней)
 О семантике изображений на Чертомлыкской вазе // Советская археология. 1976. № 3.
 Мифология и искусство скифов и бактрийцев: Культурологические очерки. М., Рос. Ин-т культурологии. 2002. 286 стр. 1000 экз.
 Куклина, Ирина Валериановна
 Античная литературная традиция о древнейших племенах на территории СССР. Автореф.дисс. … к.и.н. Л., ИИ. 1971.
 Этногеография Скифии по античным источникам. Л., Наука. 1985. 206 стр. 4100 экз.
 Кулланда, Сергей Всеволодович (о нём)
 Еще раз о скифском языке. // Orientalia et classica. Труды Института восточных культур и античности РГГУ. Вып. VI. Аспекты компаративистики. 1. М., 2005.
 Lingua Scythica ad usum historici. // Древности скифской эпохи. Сб.ст. М., 2006.
 Либеров, Пётр Дмитриевич
 Памятники скифского времени на Среднем Дону. (САИ. Вып. Д1-31). М., Наука. 1965. 112 стр. 1200 экз.
 Древняя история населения Подонья. Автореф.дисс. … д.и.н. М., 1971.
 Манцевич, Анастасия Петровна
 Золотой гребень из кургана Солоха. Л., Издательство Гос. Эрмитажа. 1962. 10 стр.
 Курган Солоха: Публикация одной коллекции. Л., Искусство. 1987. 141 стр. 4400 экз.
 Мартынов, Анатолий Иванович
 Мартынов А. И., Елин В. Н. Скифо-сибирский мир Евразии: учебник для вузов. М., Высшая школа. 2009. 198 стр.
 Марченко, Константин Константинович
 Варвары в составе населения Березани и Ольвии во вт.пол. VII — перв.пол. I вв. до н. э. (По материалам лепной керамики). Л., Наука. 1988. 141 стр. 1200 экз. (то же: автореф.дисс. … к.и.н. Л., ИА. 1974.)
 Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья VII—I вв. до н. э.: (Проблемы, контакты, взаимодействия). Автореф.дисс. … д.и.н. Л., ИА. 1991.
 Махортых, Сергей Владимирович
 Скифы на Кавказе в VII—V вв. до н. э.: Автореф.дисс. … к.и.н. Киев, ИА. 1987.
 Скифы на Северном Кавказе. Киев, Наукова думка. 1991. 130 стр. 910 экз.
 Киммерийцы на Северном Кавказе. Киев, 1994.
 Мелюкова, Анна Ивановна
 Вооружение, войско и военное искусство скифов (По археологическому материалу и письменным источникам). Автореф.дисс. … к.и.н. М.-Л., 1950.
 Вооружение скифов. (САИ. Вып. Д 1-4). М., Наука. 1964. 91 стр. 1100 экз.
 Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка. М., Наука. 1975. 259 стр. 2000 экз.
 Скифия и фракийский мир. М., Наука. 1979. 256 стр. 3400 экз. (то же: автореф.дисс. … д.и.н. М., 1980)
 Краснокутский курган. М., Наука. 1981. 111 стр. 4000 экз.
Меркулов, Александр Николаевич 
История  хозяйства  населения  лесостепного  Подонья  в  скифское  время (VI – начало III вв. до н.э.). Автореф.дисс. ... к.и.н. Воронеж, 2018.
 Мозолевский, Борис Николаевич (1936—1993), также поэт, автор цикла стихов «Скифское золото» (сборник «Шиповник», Киев, 1967)
 Толстая Могила: Автореф.дисс. … к.и.н. Киев, ИА. 1980.
 Моруженко, Алла Алексеевна
 Городища лесостепной Скифии. (История строительства оборонительных сооружений, жилищ и хозяйственных построек в VII—III вв. до н. э.). Автореф.дисс. … к.и.н. Харьков, 1969.
 История населения лесостепного междуречья Днепра и Дона в скифское время. Автореф. дисс. … д.и.н. Киев, ИА. 1989.
 Мурзин, Вячеслав Юрьевич
 Степная Скифия VII—V вв. до н. э. Автореф.дисс. … к.и.н. Киев, 1979.
 Скифская архаика Северного Причерноморья. Киев, Наукова думка. 1984. 134 стр. 2000 экз.
 Мурзин В. Ю., Павленко Ю. В. Формирование раннеклассового общества на территории Украины. Киев, 1989. 47 стр. 200 экз.
 Происхождение скифов: Основные этапы формирования скифского этноса. Киев, Наукова думка. 1990. 86 стр. 3800 экз.
 Нейхардт, Александра Александровна
 Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. Л., Наука. 1982. 240 стр. (то же: дисс. … д.и.н. Л., ИИ. 1984)
 Ольговский Сергей Яковлевич
 Скифо-античная металообработка архаического времени. К., 2005. 200 с. 
 Ольховский, Валерий Сергеевич (1952-2002)
 Погребальные обряды населения степной Скифии (VII—V вв. до н. э.). М., МГУ. 1978.
 Ольховский В. С., Храпунов И. Н. Крымская Скифия. Симферополь, Таврия. 1990. 125 стр. 20000 экз.
 Погребально-поминальная обрядность населения степной Скифии (VII—III вв. до н. э.). М., Наука. 1991. 253 стр. 1000 экз.
 Ольховский В. С., Евдокимов Г. Л. Скифские изваяния. М., 1994. 185 стр. 500 экз.
 Орехова, Наталья Анатольевна
 Социально-политический статус скифского общества Северного Причерноморья в контексте политогенеза кочевых социумов Евразии. Дисс. … к.и.н. Волгоград, 2003.
 Переводчикова, Елена Владимировна
 Прикубанский вариант скифского звериного стиля. Автореф.дисс. … к.и.н. М., 1980.
 Язык звериных образов. Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. (Серия «По следам древних цивилизаций»). М., Вост.лит. 1994. 203 стр. 3000 экз.
 Петренко, Владимира Гавриловна
 Культура племен среднего Приднепровья в IV—III вв. до н. э. Автореф.дисс. … к.и.н. М., 1956.
 Правобережье Среднего Приднепровья в V—III вв. до н. э. (САИ. Вып. Д1-4). М., Наука. 1967. 180 стр. 1400 экз.
 Украшения Скифии VII—III вв. до н. э. (САИ. Вып. Д4-5) М., Наука. 1978. 144 стр. 2000 экз.
 Скифы на Северном Кавказе. // Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время. (Археология СССР). М., 1989.
 Краснознаменский могильник: элитные курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. (Степные народы Евразии. Т.3). М., 2006. 175+252 стр.
 Пикалов, Дмитрий Владимирович
 Космогонические воззрения в символике и обрядности скифо-савроматских и сарматских племен Северного Кавказа. Автореф.дисс. … к.и.н. Ставрополь, 2000.
 Скифо-сарматская космогония. Ставрополь,  2003. 120 стр. 500 экз.
 Скифский космогонический миф и ритуал в изложении Геродота. Социально-гуманитарные знания - 2008. - №11.
 Зеркало в мифологических воззрениях скифских и сармато-аланских племен Северного Кавказа. // Аланы и Асы в этнической истории регионов Евразии. - Карачаевск, 2010.
 Мифология и космогония ираноязычных кочевников Евразии. Опыт реконструкции.LAP LAMBERT Academic Publishing - Издат. Дом: LLAP, 2011. 184 стр.
 Погребова, Мария Николаевна (1931)
 Вооружение и войско народов Центрального и Восточного Закавказья эпохи поздней бронзы и раннего железа. Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1965.
 Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское время. М., 1984. 248 стр. 3000 экз.
 Закавказье и его этнические и культурные связи с Ираном (XIII—VI вв. до н. э.). Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВ. 1985.
 Есаян С. А., Погребова М. Н. Скифские памятники Закавказья. М., Наука. 1985. 152 стр. 3250 экз.
 Погребова М. Н., Раевский Д. С. Ранние скифы и древний Восток: К истории становления скифской культуры. М., Наука. 1992. 263 стр.
 Погребова М. Н., Раевский Д. С. Закавказские бронзовые пояса с гравированными изображениями. (Серия "Культура народов Востока: Материалы и исследования). М., Вост.лит. 1997. 150 стр. 500 экз.
 Погребова Н. Н.
 Погребения в мавзолее Неаполя Скифского. (МИА. № 96). М., 1961.
 Полин, Сергей Васильевич
 От Скифии к Сарматии. - К., 1992. - 201с.
 Попова, Елена Александровна
 Монументальное изобразительное искусство в истории и культуре Малой Скифии. Дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1984.
 Пузикова, Анна Ивановна
 Культура оседлых племен правобережья Среднего Дона в скифское время. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИА. 1971.
 Марицкое городище в Посеймье. VI—V вв. до н. э. М., Наука. 1981. 121 стр. 1250 экз.
 Памятники скифского времени бассейна р. Тускарь (Посеймье). М., 1997. 126 стр. 500 экз.
 Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья: (Публикация комплексов). М., Индрик. 2001. 270 стр.
 Раев, Борис Аронович
 Раев Б. А., Беспалый Г. Е. Курган скифского времени на грунтовом могильнике IV Новолабинского городища. Ростов-на-Дону, ЮНЦ РАН. 2006. 109 стр.
 Раевский, Дмитрий Сергеевич (1941—2004) (о нём)
 Этнический и социальный состав населения Неаполя скифского (по материалам некрополя). Автореф. дисс. … к.и.н. М., 1971.
 Очерки идеологии скифо-сакских племен. Опыт реконструкции скифской мифологии. М., Наука. 1977. 216 стр. 4000 экз.
 Модель мира скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тыс. до н. э. М., Наука (ГРВЛ). 1985. 256 стр. 4550 экз.
 Социальные и культурные концепции древних иранцев по материалам Скифии. Автореф.дисс. … д.и.н. М., 1988.
 Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки народов России в древности и раннем средневековье. М., ЯРК. 1998.
 Кулланда С. В., Раевский Д. С. Эминок в ряду владык Скифии. // ВДИ. 2004. № 1. С.79-95.
 Мир скифской культуры. М., ЯСК. 2006. 598 стр. (переиздание монографий 1977 и 1985 годов с предисловием)
 Разуваев, Юрий Дмитриевич
 Поселения скифского времени в правобережье Верхнего Дона. Дисс. … к.и.н. Воронеж, 1997.
 Рыбаков, Борис Александрович (1908—2001)
   Геродотова Скифия: Историко-географический анализ . М., Наука. 1979. 247 стр. 50000 экз.
 Саенко, Валерий Николаевич
 К вопросу о «греческом» в скифском зверином стиле // ССПК, т.ХІ. – Запоріжжя, 2004. – С. 226-230.
 О крыльях и ушах в искусстве звериного стиля. // Stratum plus. 2003-2004. - № 3. – Спб., Кишинев, Одесса, Бухарест, 2005.
 Отражение представлений о пространстве и смерти в погребальной обрядности скифов. //  Восточноевропейские древности скифской эпохи. - Воронеж, 2011. - с. 75-80.
 Семёнов-Зусер, Семён Анатольевич (1887—1951)
 Родовая организация у скифов Геродота. Л., Огиз. 1931. 34 стр. 1000 экз.
 Опыт историографии скифов. Ч.1. Скифская проблема в отечественной науке. 1692—1947. Харьков, 1947. 192 стр. 1500 экз.
 Синика, Виталий Степанович
 Погребальные памятники скифской культуры конца VII — начала III в. до н. э. на территории Днестро-Прутско-Дунайских степей. Дисс. … к.и.н. М., 2007.
 Скорый, Сергей Анатольевич
 Вооружение скифского типа в Средней Европе: (К вопросу о связях Скифии и населения Средней Европы). Автореф.дисс. … к.и.н. Киев, ИА. 1983.
 Доспех скифского типа в Средней Европе. // Вооружение скифов и сарматов. Киев, 1984.
 Скржинская, Марина Владимировна
 Северное Причерноморье в описании Плиния Старшего: (По книге «Естественная история»). Киев, Наукова думка. 1977. 126 стр. 1300 экз.
 Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. Киев, Наукова думка. 1991. 197 стр. 1200 экз.
 Античные письменные источники VII—IV вв. до н. э. о Северном Причерноморье. Автореф.дисс. … д.и.н. СПб, 1998?.
 Скифия глазами эллинов. (Серия «Античная библиотека»). СПб, Алетейя. 1998. 296 стр. 1500 экз.
 Смирнов, Алексей Петрович (1899—1974)
 Рабовладельческий строй у скифов-кочевников. М., ГИМ. 1935. 35 стр. 1000 экз.
 Скифы. (Серия «Из истории мировой культуры»). М., Наука. 1966. 47000 экз.
 Столба, Владимир Фёдорович
 Херсонес и скифы в V—II вв. до н. э.: (Проблемы взаимоотношений). Автореф.дисс. … к.и.н. Л., ИА. 1990.
 Стрыжак, Алексей Сильвестрович
 Гидронимия среднеподнепровского Левобережья. Автореф.дисс. … к.филол.н. Киев, 1965.
 Этнонимия геродотовой Скифии. Киев, Наукова думка. 1988. 219 стр.
 Сымонович, Эраст Алексеевич (1919—1983)
 Население столицы позднескифского царства (По материалам Восточного могильника Неаполя скифского). Киев, Наукова думка. 1983. 174 стр. 1000 экз.
 Тахтаджян, Сурен Арменович
 Скифы Эфора: источники идеализации. Дисс. … к.филол.н. СПб, 2001.
 Тереножкин, Алексей Иванович (1907—1981)
 Предскифский период в Днепровском лесостепном правобережье. Автореф.дисс. … д.и.н. М., 1958.
 Предскифский период на днепровском Правобережье. Киев, Издательство АН. 1961. 248 стр. 700 экз.
 Лесостепные культуры скифского времени. М., 1962.
 Киммерийцы. Киев, Наукова думка. 1976. 223 стр. 2200 экз.
 Тереножкин А. И., Мозолевский Б. Н. Мелитопольский курган. Киев, Наукова думка. 1988. 260 стр. 1750 экз.
 Техов, Баграт Виссарионович
 Скифы и Центральный Кавказ в VII—VI вв. до н. э. (по материалам Тлийского могильника). М., Наука. 1980. 93 стр. 5000 экз.
 Тохтасьев, Сергей Ремирович (1957)
 Из ономастики Северного Причерноморья V—IX. // Hyperboreus № 1/2. 1994—1995.
 Источниковедческие проблемы истории киммерийцев. Дисс. … к.и.н. СПб, 1999.
 Хазанов, Анатолий Михайлович (1937)
 Золото скифов. М., Советский художник. 1975. 143 стр. 20000 экз.
 Социальная история скифов: Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М., Наука. 1975. 343 стр. 3500 экз. (то же: дисс. … д.и.н. М., 1976)
 Хозиев, Анатолий Борисович
 Мир скифо-сарматской духовной культуры: учебное пособие. Владикавказ, Изд-во СОГУ. 2007. 64 стр.
 Храпунов, Игорь Николаевич
 Поздние скифы на Днепре и в Крыму. Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1987.
 Очерки этнической истории Крыма в раннем железном веке. Тавры. Скифы. Сарматы. Симферополь, Таврия. 1995. 83 стр. 1000 экз.
 Черненко, Евгений Васильевич (о нём)
 История скифского оборонительного доспеха. Автореф.дисс. … к.и.н. Киев, 1966.
 Скифский доспех. Киев, Наукова думка. 1968. 191 стр. 1600 экз.
 Скифские лучники. Киев, Наукова думка. 1981. 167 стр. 5000 экз.
 Скифо-персидская война. Киев, Наукова думка. 1984. 117 стр. 5700 экз.
Шевченко Александр Александрович
Городища скифского времени на территории Среднего Дона: как исторический источник.  Автореф.дисс. … к.и.н. М.: ИА РАН, 2010. 
 Шишова, Ирина Александровна (1927-2010)
 Соавтор комментария к скифскому рассказу Геродота (Л., 1982).
 Шкурко, Александр Иванович
 Звериный стиль в искусстве и культуре лесостепной Скифии (VII—III вв. до н. э.). Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1975.
 Шрамко, Борис Андреевич
 Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев, Наукова думка. 1987. 180 стр.
 Шрамко Ирина Борисовна 
 Изготовление топоров и тесел у лесостепных племён бассейна Ворсклы в скифское время // Проблемы охраны и исследований памятников археологии в Донбассе: Тез. докл. – Донецк, 1989. – С. 145 – 150.
 Способы упрочнения железных изделий ремесленниками бассейна Ворсклы в VII – IV вв. до н.э. // Охрана и исследование памятников археологии Полтавщины: Тез. докладов и сообщений второго обл. научно – практического семинара. – Полтава, 1989. – С. 47 – 49.
 К вопросу о применении закалки стали в Скифии // Проблеми історії та археології давнього населення УРСР: Тези доп. – К., 1989. – С. 16 – 18.
 Технологія виготовлення серпів у населення скіфського часу басейну Ворскли // Тези доповідей і повідомлень першої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Полтава, 1989. – С. 108 – 109.
 Кузница Бельского городища // Археологические исследования в центральном Черноземье в 12 пятилетке: Тез. докл. – Белгород, 1990. – С. 107 – 108.
 Сварные изделия скифского времени в бассейне Ворсклы // Охорона та дослідження пам’яток археології Полтавщини; тези доп. Третього науково – практичного семінару. – Полтава, 1990. – С. 137 – 139.
 Исследование двух мечей из коллекции Полтавского краеведческого музея // 100 – річчя Полтавского краєзнавчого музею. – Частина друга. Археологія Полтавщини. – Полтава, 1991. – С. 70 – 72.
 Об одном типе мечей скифской эпохи // История и археология Слободской Украины. – Харьков, 1992. – С. 221 – 223. 
 Развитие кузнечного ремесла у племен бассейнов Ворсклы и Псла в скифскую эпоху // Древности 1994. – Харьков, 1994. – С. 43 – 57.
 Техника конструирования черпаков скифского времени // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава.– № 2/1999. – С. 19 – 20.
 Некоторые итоги исследования 28 зольника Западного укрепления Бельского городища // Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий. – Донецк, 2000. – С. 30 – 31.
 Исследование округи Люботинского городища // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 2003. – № 2/2002 – 1/2003. – С. 102 – 108.
 О начальном периоде существования Бельского городища // Від Кіммерії до Сарматії, 60 років відділу скіфо – сарматської археології. – К., 2004. – С. 103 – 106.
 Новые данные о наземных жилищах Днепровской Лесостепи в скифскую эпоху // Древности 2005. – Харьков, 2005. – С. 24 – 34.
 Ранній період в історії геродотовського Гелону (за матеріалами розкопок зольника № 5) // Більске городище та його округа (до 100– річчя початку польових досліджень). – К., 2006. – С. 33 – 56.
 К вопросу о кузнечных инструментах ремесленников скифской эпохи // Археологическое изучение центральной России. – Липецк, 2006. – С. 203 – 206. 
 Бельское городище: основные этапы развития // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VII Международной научной конференции (Харьков, 28 – 29 октября 2010 г.). – Харьков, 2010. – С. 31.
 Шрамко И.Б., Задников С.А. Новые находки ранней античной керамики на Бельском городище // ΣΥΜΒΟΛΑ. – Вып.1. – Москва – Киев, 2010. – С. 294 – 300.
 Шрамко И.Б., Задников С.А. Поселение XIV века «Олешки» на Северском Донце // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 8. Золотоордынское время. – Донецк, 2010. – Т.8. – С. 163 – 230.
 Шрамко И.Б., Буйнов Ю.В. Переход от бронзы к железу в Днепро–Донецкой Лесостепи // Российский археологический ежегодник. – № 2. – 2012. – СПб, 2012. – 309 – 332.
 Большие городища Лесостепной Скифии // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VIII Международной научной конференции. 9 – 10 ноября 2012. – Харьков, 2012. – С. 36. 
 Шульц, Павел Николаевич (1900-1983)
 Мавзолей Неаполя скифского. М., Искусство. 1953. 88 стр. 2000 экз.
 Эрлих, Владимир Роальдович (1961)
 Вооружение и конское снаряжение в культуре населения Закубанья в скифское время. Автореф.дисс. … к.и.н. М., 1992.
 У истоков раннескифского комплекса. М., 1994. 145 стр. 300 экз.
 Янгулов, Сергей Юрьевич
 Вооружение и военное дело скифов Нижнего Дона: по материалам Елизаветовского могильника. Автореф.дисс. … к.и.н. М., 2008.
 Яценко, Ирина Владимировна
 Скифские памятники степного Приднепровья и Приазовья (VII—V вв. до н. э.). Автореф.дисс. … к.и.н. М., 1955.
 Скифия VII—V вв. до н. э. Археологические памятники степного Приднепровья и Приазовья VII—V веков до н. э. (Труды ГИМ, вып.36). М., Советская Россия. 1959. 119 стр. 1200 экз.
 Искусство скифских племен Северного Причерноморья. // История искусства народов СССР. Т.1. М., 1971.

Основные источники: каталоги РГБ и РНБ.

Скифологи
Списки учёных